Neviandt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Neviandt (1827–1901), Theologe und Mitbegründer des Bundes Freier evangelischer Gemeinden
 Marie Charlotte Neviandt (1826–1889), Ehefrau von Heinrich Neviandt